La CAF Champions League 2005 venne vinta dall'Al Ahly.

Risultati

Turno Preliminare 

*ritirate

Primo turno 

*Ajax Cape Town vinse 5-3 ai rigori

Secondo turno 

*ASEC Abidjan vinse 5-3 ai rigori

**Ajax Cape Town vinse 3-2 ai rigori

Fase a Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Semifinali 
24-25 settembre e 15-16 ottobre.

Finale 
28 ottobre e 12 novembre.

Altri progetti 

Calcio nel 2005
CAF Champions League